|-
| (39201) 2000 XN12||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39202) 2000 XB18||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39203) 2000 XH18||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39204) 2000 XF20||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39205) 2000 XG20||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39206) 2000 XO20||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39207) 2000 XQ20||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39208) 2000 XY22||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39209) 2000 XC26||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39210) 2000 XK30||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39211) 2000 XB34||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39212) 2000 XC38||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39213) 2000 XZ40||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39214) 2000 XG42||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39215) 2000 XV46||||7 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39216) 2000 XA48||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39217) 2000 XU49||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39218) 2000 YY3||||18 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39219) 2000 YV4||||20 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39220) 2000 YN5||||19 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39221) 2000 YK8||||20 грудня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак,Петр Правец
|-
| (39222) 2000 YC18||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39223) 2000 YP20||||28 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39224) 2000 YR21||||24 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39225) 2000 YD26||||23 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39226) 2000 YE26||||23 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39227) 2000 YS26||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39228) 2000 YX28||||29 грудня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (39229) 2000 YJ30||||31 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39230) 2000 YZ37||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39231) 2000 YZ38||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39232) 2000 YF42||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39233) 2000 YZ46||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39234) 2000 YD48||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39235) 2000 YH55||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39236) 2000 YX56||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39237) 2000 YH61||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39238) 2000 YE62||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39239) 2000 YN69||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39240) 2000 YZ69||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39241) 2000 YW71||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39242) 2000 YQ75||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39243) 2000 YU76||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39244) 2000 YS77||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39245) 2000 YY80||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39246) 2000 YU81||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39247) 2000 YU86||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39248) 2000 YM87||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39249) 2000 YR88||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39250) 2000 YR95||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39251) 2000 YL97||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39252) 2000 YU101||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39253) 2000 YH106||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39254) 2000 YF112||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39255) 2000 YA119||||30 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39256) 2000 YE120||||19 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39257) 2000 YT122||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39258) 2000 YZ134||||17 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39259) 2000 YJ136||||23 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39260) 2000 YE138||||26 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39261) 2000 YG138||||26 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39262) 2000 YK138||||26 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39263) 2000 YK139||||27 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39264) 2000 YQ139||||27 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39265) 2001 AH2||||3 січня 2001||Пертська обсерваторія||Джеймі Біґґс
|-
| (39266) 2001 AT2||||1 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39267) 2001 AU3||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39268) 2001 AK7||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39269) 2001 AK9||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39270) 2001 AH11||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39271) 2001 AM20||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39272) 2001 AB23||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39273) 2001 AO30||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39274) 2001 AP34||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39275) 2001 AV37||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39276) 2001 AT39||||3 січня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39277) 2001 BE6||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39278) 2001 BK9||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39279) 2001 BZ21||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39280) 2001 BE24||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39281) 2001 BZ35||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39282) 2001 BM36||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39283) 2001 BN45||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39284) 2001 BB62||||26 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39285) 2001 BP75||||26 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39286) 2001 CX6||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39287) 2001 CD14||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39288) 2001 CD21||||2 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39289) 2001 CT28||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39290) 2001 CC29||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39291) 2001 DG||2001 DG||16 лютого 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (39292) 2001 DS4||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39293) 2001 DQ10||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39294) 2001 DB33||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39295) 2001 DF95||||18 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39296) 2001 EQ4||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (39297) 2001 FE53||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39298) 2001 FV132||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39299) 2001 HF5||||17 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39300) 2001 HM38||||30 квітня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|}

39200